Waśniów (do 1870 gmina Nosów) – gmina wiejska w województwie świętokrzyskim, w powiecie ostrowieckim. W latach 1975–1998 gmina położona była w województwie kieleckim.

Siedziba gminy to Waśniów.

Według danych z 1 stycznia 2007 gminę zamieszkiwały 7242 osoby.

Struktura powierzchni 
Według danych z roku 2007 gmina Waśniów ma obszar 111,29 km², w tym:
 użytki rolne: 81%
 użytki leśne: 15%

Gmina stanowi 18,06% powierzchni powiatu.

Demografia 
Tabela Nr 1.
Dane z 30 czerwca 2004:

Miejscowości 
Tabela Nr 2.

 Piramida wieku mieszkańców gminy Waśniów w 2014 roku.

Sołectwa 
Boksyce, Boleszyn, Czajęcice, Czażów, Dobruchna, Garbacz, Grzegorzowice, Janowice, Jeżów, Kotarszyn, Kraszków, Milejowice, Momina, Nosów, Nowy Skoszyn, Pękosławice, Piotrów, Prusinowice, Roztylice, Sarnia Zwola, Sławęcice, Strupice, Stryczowice, Śnieżkowice, Waśniów, Wojciechowice, Worowice, Wronów, Zajączkowice.

Sąsiednie gminy 
Baćkowice, Bodzechów, Kunów, Łagów, Nowa Słupia, Pawłów, Sadowie

Przypisy